El grito silencioso puede hacer referencia a:
El grito silencioso (novela), del escritor japonés Kenzaburō Ōe.
El grito silencioso, documental de Bernard Nathanson.
la película de terror de 1980, dirigida por Denny Harris;
la película de 1998, escrita y dirigida por Tim Holtby.
Interpretación emocional del asma.